Биньямин Авниэль (, при рождении Гатштейн — ; 1 ноября 1906 года, Османская Палестина — 18 июня 1993 года) — израильский политик, депутат кнессета (2, 3, 4, 5, 6 созывы) от движения «Херут», а затем от блока «ГАХАЛ».

Биография 
Биньямин Гатштейн родился 1 ноября 1906 года на территории Османской Палестины, в семье раввина Хаима Баруха ха-Коэна Гатштейна и его жены Валлы (урождённой Московиц). Биньямин учился в хедере, а затем в учительской семинарии в Иерусалиме.

Высшее образование получил в университете Брюсселя, в области образования и общественных наук. Получил степень доктора философии в области общественных наук и экономики. В 1934 году женился на дочери раввина Зеэва Цви Вингрович () Пнине.

В 1951 году был впервые избран в кнессет, работал в комиссии по труду, комиссии по экономике и законодательной комиссии. Был председателем комиссии по услугам населению.

От движения «Херут» переизбирался в кнессет 3-го, 4-го и 5-го созывов. В кнессет 6-го созыва был избран от нового блока «ГАХАЛ» (куда вошел и «Херут»). Во всех созывах кнессета (кроме второго) служил председателем экономической комиссии, а в кнессете 6-го созыва работал также председателем подкомиссии по борьбе с дорожными авариями.

Библиография 
Авниэль — автор нескольких книг:
 «Проблема арабов в Эрец-Исраэль» —   — 1937 год
 «Проблема Кантона: факты, цифры и предположения» —   — 1937 год
 «Демократия против диктатуры» —  —  1939 год
 «Проблема труда в стране» —   —1940 год

Примечания

Ссылки 
 Биография, на сайте News1.co.il. 
 Биография, в книге Давида Тидхара «Энциклопедия первопроходцев и строителей Израиля». 
 

Депутаты кнессета от блока ГАХАЛ
Депутаты кнессета от движения Херут
Депутаты кнессета II созыва
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Председатели комиссии кнессета по услугам населению
Председатели комиссии кнессета по экономике